

Toponymes 

Champniers est le nom de plusieurs communes de France :

 Champniers, commune française de la Charente, 
 Champniers, ancienne commune française de la Dordogne, auj. intégrée à Champniers-et-Reilhac, 
 Champniers, commune française de la Vienne.

Cours d'eau 

 Le Ruisseau de Champniers est aussi le nom d'un affluent de l'Argence traversant le bourg du même nom : Champniers

Voir aussi
 Champniers-et-Reilhac, commune française de la Dordogne,
 Aéroport d'Angoulême - Brie - Champniers.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France